Allsvenskan 2004/2005 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 2004/2005
Allsvenskan i bandy för damer 2004/2005
Allsvenskan i ishockey 2004/2005